Cordus är ett släkte av skalbaggar. Cordus ingår i familjen Brentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Cordus